NNQ steht für:
 Niedrigster bekannter Abfluss, siehe Abfluss #NNQ

nnq steht für:
 Ngindo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen in Tansania

Abkürzung